Ро́за Ли́ндстедт (; род. 24 января 1988, Юлёярви, Финляндия) — финская хоккеистка, защитница клуба «ХВ71» и женской сборной Финляндии. Двукратный бронзовый призёр зимних Олимпийских игр (2010, 2018), трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира (2011, 2015 и 2017).

Биография 
Мать Розы — двоюродная сестра финского греко-римского борца Марко Аселля, серебряного призёра Олимпиады в Атланте. Заниматься хоккеем Розу вдохновил её отец; она начала играть в команде мальчиков с 8 лет.

Выступала в карьере за клубы «Ильвес» (Юлёярви), «Таппара» (Тампере), «Ильвес» (Тампере) и ЮП (Ювяскюля). За сборную Финляндии играла на Олимпиадах в Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане. Участница чемпионатов мира с 2011 года, бронзовый призёр чемпионатов мира 2011, 2015 и 2017 годов. Перед сезоном 2017/2018 провела 195 матчей, забросила 23 шайбы и отдала 34 голевые передачи.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на архивном сайте Сочи-2014

Хоккеистки Финляндии
Хоккейные защитники
Игроки ЖХК ЮП
Игроки ЖХК ХВ71
Игроки женской сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года